Soutěž družstev na mistrovství světa v alpském lyžování 2011 se konala 16. února jako sedmý závod šampionátu, který startoval v 11:00 hodin místního času. Zúčastnit se jej mohlo 16 nejlepších reprezentačních týmů podle celkového bodového hodnocení zemí v žebříčku Mezinárodní lyžařské federace (FIS). Pět reprezentací na start nenastoupilo, takže závodilo jedenáct týmů.

Mistrem světa se stalo družstvo Francie, druhé skončilo Rakousko a na třetím místě se umístilo Švédsko.

Pravidla 
Účast v soutěži si zajistilo 16 nejlepších národních týmů podle celkového bodového hodnocení žebříčku FIS. Družstva, která nestartovala, nebyla nahrazena jinými. Týmy tvořilo čtyři až šest lyžařů, z toho minimálně dvě ženy a dva muži.

Formát soutěže vycházel z vyřazovacího systému (pavouku), kdy se vždy dvě družstva utkala systémem KO, jedno postoupilo do dalšího kola, druhé vypadlo. V každém takovém vzájemném duelu proti sobě nastoupili dvě dvojice lyžařů a dvě dvojice lyžařek na paralelních tratích obřího slalomu. Rozdělovaly se čtyři body, pokud byl po čtyřech jízdách stav nerozhodný 2–2, pak o postupu rozhodl nižší součet dvou nejrychlejších týmových časů, a to vždy jednoho mužského a jednoho ženského.

Nasazení družstev kopírovalo pozici na žebříčku FIS.

Celkové pořadí států dle žebříčku FIS

Účastníci

Pavouk 
 

 (f) = vzájemný duel skončil na body 2–2, o postupu do dalšího kola rozhodl nižší součet dvou nejrychlejších týmových časů, a to vždy jednoho mužského a jednoho ženského.

Výsledky 
Protože se pět družstev, jmenovitě Norsko, Slovinsko, Finsko, Japonsko a Lichtenštejnsko, rozhodlo nestartovat, pět nejvýše nasazených států podle žebříčku FIS, jmenovitě Rakousko, Švýcarsko, Francie, Itálie a Spojené státy americké,  obdrželo v předkole volný los a přímo postoupilo do čtvrtfinále.

Předkolo 
Poznámka: Vítěz paralelní jízdy zvýrazněn tučně.

Čtvrtfinále

Semifinále

Finále

Reference 

Mistrovství světa v alpském lyžování 2011